«Наше будущее» () — комедийная драма французского режиссёра Реми Безансона 2015 года. В фильме снимались Пьер Рошфор, Пио Мармай,  и другие.

Сюжет 
Янну Кербеку за тридцать и он ведет обыденную, опостылевшую ему жизнь. В один прекрасный день, он решает встретиться с Тома, другом детства, которого не видел со школы. Вместе они намереваются вернуться в прошлое и пережить его заново.

Актёрский состав 
 Пио Мармай — Тома
 Пьер Рошфор — Янн Кербек
  — Эстель
  — Макс
 Камилль Коттен — Жеральдин
 Лоранс Арне — Эмма
 Роксана Мескида — Виржиния
 Миша Леско — Сэми
  — Венсан
 Тибо Дюбоше — Нико
  — Мишель

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы 2015 года
Бадди-муви
Фильмы на французском языке
Фильмы Франции 2015 года
Фильмы Gaumont
Фильмы Реми Безансона
Фильмы France 2 Cinéma